Сан-Мамес-де-Бургос ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос.  Занимает площадь 5,04 км². Население — 297 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса